Спила може бити:
 Спила, синоним за пећину
 Спила, насељено место у Црној Гори